Lindley Murray peut désigner :
 Lindley Murray (1745-1826), un grammairien américain ;
 Lindley Murray (1892-1970), un joueur de tennis américain.